Села:
 Нова Рудня — Житомирська область, Житомирський район
 Нова Рудня — Житомирська область, Лугинська селищна громада
 Нова Рудня — Житомирська область, Словечанська сільська громада
 Нова Рудня — Чернігівська область, Ріпкинський район